Лупаш () — румынская фамилия.

Известные носители 
 Лупаш, Александру Йоан (1942—2007) — румынский математик.
 Лупаш, Йоан (1880—1967) — румынский историк.

См. также 
 Лупашку